Pere de Rosselló fou secretari dels Jocs Florals de 1869.

Enllaços externs 
 Correspondència entre Pere de Roselló i Jacint Verdaguer

Renaixença
Catalans contemporanis